Villaz kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Villaz, Haute-Savoie, kommun i departementet Haute-Savoie,

Schweiz 

 Villaz, Fribourg, kommun i kantonen Fribourg, 
 Villaz-Saint-Pierre, ort i kommunen Villaz,